Ольгенфельд (с  — Ольгинское поле) — название населенных пунктов:

Россия 
 Ольгенфельд — до 1944 г. название посёлка Южный в Азовском районе Ростовской области.

Украина 
 Ольгенфельд — прежнее название села Бессарабка в Березанском районе Николаевской области.